L'édition masculine 2020 du tournoi de tennis de Sardaigne se déroule du 12 au , sur terre en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, des Argentins Juan Ignacio Londero, Guido Pella et Diego Schwartzman, de l'Autrichien Dennis Novak, du Brésilien Thiago Monteiro, du Chilien Cristian Garín, du Géorgien Nikoloz Basilashvili, du Hongrois Attila Balázs, de l'Italien Fabio Fognini et du Portugais João Sousa.

Pendant le tournoi 
La première tête de série Fabio Fognini est testé positif au Covid-19 et est contraint de se retirer du tableau. Il est remplacé par le lucky-loser serbe Danilo Petrović.

Lauréats 
Laslo Djere remporte le tournoi en simple en battant en finale Marco Cecchinato. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Marcus Daniell et Philipp Oswald remportent le tournoi en battant en finale Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sardaigne
 Tournois ATP 250

Liens externes 
 
 

Sardaigne
ATP 2020
Sport en Italie en 2020
Tennis en octobre 2020